Лице́й, Ликей может означать:
 Ликей — философская школа Аристотеля.
 Ликей — гимнасий в Тускуланском поместье Цицерона.
 Ликеон — горный хребет и храм Зевса Ликейского в Аркадии.
  — село в Греции, в общине Мегалополис.
 Лицей —высшее учебное заведение .
 Императорский Царскосельский лицей — известное учебное заведение XIX века.
 Лицей (группа) — советская и российская музыкальная группа.
 Лицей (премия) — российская литературная премия «Лицей» имени Александра Пушкина.

См. также 
 МОУ «Лицей»